Niementowski – polskie nazwisko.

 Stefan Niementowski (1866–1925) – chemik.
 Tadeusz Niementowski (1858–1923) – prawnik i notariusz, ziemianin, polityk demokratyczny, poseł do austriackiej Rady Państwa
Polskie nazwiska